Lesueurigobius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Whitley, 1950. Lesueurigobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Lesueurigobius